OmiseGo es una plataforma de pagos y cambio abierta y descentralizada, introducida en Ethereum, blockchain (cadena de bloques) pública de código abierto. Su eslogan es “Unbank the Banked” (Desbancar los bancarizados) y el objetivo establecido es brindar mejores servicios financieros para todos, tanto a las personas que utilizan servicios bancarios tradicionales y las personas en países en desarrollo que carecen de infraestructura bancaria tradicional. Su moneda (token) OMG es actualmente, uno de los proyectos del mercado Ethereum mejor valuados en el mundo, y fue el primer proyecto Ethereum en exceder la valuación de 1 billón de dólares. El proyecto es apoyado por los co-fundadores de Ethereum: Vitalik Buterin y Gavin Wood, y creado por el autor de Lightning Network y Plasma, Joseph Poon. La aplicación monedero está planeada para su lanzamiento en el cuarto cuatrimestre de 2017.

Historia

Origen 

OmiseGO ofrece una solución a los problemas de coordinación entre procesadores de pagos, portales financieros e instituciones financieras. Permite transacciones financieras, incluyendo “pagos, re-emisiones, depósitos salariales, comercio de negocio a negocio, finanzas de cadenas de suministro, programas de fidelidad, manejo e intercambio de bienes y otros servicios a pedido”.

OmiseGO es una startup fundada por Jun Hasegawa y Donnie Harinsut, los fundadores de la compañía operante Omise, fundada en 2013 en Bangkok, Tailandia. La Oferta Inicial de Moneda (ICO) de OmiseGO en 2017 recaudó más de 25 millones de dólares, rechazando 100 millones de dólares en el proceso y es actualmente el cuarto token ERC20 de criptomoneda del mundo, valuado sobre 1 billón de dólares (sin embargo, esta valuación fluctúa debido a la volatilidad del mercado). Los asesores de OmiseGO incluyen a los co-fundadores de Ethereum: Vitalik Buterin y Gavin Wood. También cuentan con el apoyo y adhesión del Banco de Tailandia y del Ministerio de Finanzas de Tailandia. OmiseGO ganó el premio de Compañía Digital del Año del Primer Ministro Thai Prayut Chan-o-cha en la Digital Thailand Big Bang 2017, una exhibición organizada pro el gobierno para mostrar su agenda digital económica. OmiseGO cuenta con el apoyo de inversionistas institucionales y alianzas que incluyen a Alipay y McDonald’s.

Pública y sin necesidad de permisos 

La red completa estará disponible de manera gratuita para el público y no será de la propiedad de la compañía fundadora Omise, que utilizará a la red para apoyar el existente negocio de pagos y beneficiarse de los efectos de la red. No se requieren colaboraciones formalizadas para hacer uso de la red OmiseGO, que es pública y sin necesidad de permisos, de la misma manera que Ethereum y Bitcoin lo son.

Blockchain 

El Blockchain de OmiseGO es una plataforma de cambios, un mecanismo proveedor de liquidación, una red de mensajes de oficinas de liquidación, y un portal blockchain respaldado por bienes. El OmiseGO blockchain brinda un incentivo para los poseedores de altos montos de ganar más monedas (tokens) asegurando la red y poniendo esas monedas en participación (prueba de participación - Proof of Stake).

Monedero de marca blanca 

El kit de desarrollo del monedero marca blanca blanca (OmiseGO White-label wallet SDK) se estima será lanzado en el cuarto cuatrimestre de 2017. El Kit de desarrollo del monedero marca blanca permitirá un amplio rango de soluciones de pago que pueden ser implementados fácilmente en la red OmiseGO. Permitirá a los usuarios cambiar divisas fiat, criptomoneda, pagos con tarjeta, tarjetas de regalo, recargas o ampliaciones de préstamo para otros bienes digitales en la plataforma de cambios descentralizada OmiseGO. Los proveedores de monederos digitales tendrán la posibilidad de mejorar, añadir y personalizar soluciones de pago para diferentes industrias y mercados. Todas las transacciones a través de proveedores de monederos digitales transcurrirán en la red OmiseGO.

Plataformas de cambio de criptomoneda 

OmiseGO se puede intercambiar con divisas y criptomonedas en las siguientes plataformas de cambio internacionales:

Referencias 

Software de 2015
Cadenas de bloques
Software multiplataforma
Criptomonedas